Же́нский футбо́льный клуб «Реа́л Мадри́д» () — испанский женский футбольный клуб, основанный в 2014 году под названием «Такон», который в 2019 году стал сотрудничать с «Реал Мадридом», а в 2020 окончательно стал женской секцией футбольного клуба «Реал Мадрид».

Текущий состав

Примечания 

Женские футбольные клубы Испании
ФК «Реал Мадрид»